Kanko ist der Familienname folgender Personen:

 Assita Kanko (* 1980), belgische Sachbuchautorin und Politikerin (MR, NVA), MdEP
 Petr Kanko (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler